Andlau ist: 
 ein altes elsässisches Adelsgeschlecht, siehe Andlau (Adelsgeschlecht)
 die Kommune Andlau in der französischen Region Alsace (Elsass) im Département Bas-Rhin
 die Burg Hoh-Andlau im Elsass
 die ehemalige Abtei Andlau in Andlau
 ein linker Zufluss der Ill, siehe Andlau (Ill)

Andlau ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Andlaw